Der Nordmazedonische Fußballpokal (mazedonisch: Куп на Македонија, Kup na Makedonija) ist der seit 1992 ausgetragene Fußball-Pokalwettbewerb des Landes. Veranstalter ist der nordmazedonische Fußballverband Fudbalska Federacija na Makedonija (FFM). Bis September 1991 war Nordmazedonien ein Teil der SFR Jugoslawien und die Vereine spielten im Kup Maršala Tita. 1992 begann die eigene, jährliche Pokalrunde. Der Pokalsieger startet in der folgenden Saison in der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Europa League.

Die meisten Pokalsiege seit 1992 errang Vardar Skopje mit fünf Titeln und der aktuelle Sieger 2022 ist der FK Makedonija Skopje.

Die Endspiele im Überblick 

* Gewinner des nationalen Doubles aus Meisterschaft und Pokalsieg.

Rangliste der Sieger und Finalisten

Siehe auch 
 Prva Makedonska Liga
 Nordmazedonische Fußballnationalmannschaft der Männer und Frauen

Weblinks 
 ffm.com.mk: Offizielle Website des nordmazedonischen Verbandes FFM (mazedonisch und englisch)
 macedonianfootball.com: Liste der Endspiele (englisch)
 rsssf.com: Pokalstatistik (englisch)

Pokal